Convergences révolutionnaires est une revue publiée par la Fraction L'Étincelle. Elle paraît depuis . D'abord liée à Lutte ouvrière (LO), elle l'est depuis 2009 au Nouveau Parti anticapitaliste, après l'exclusion des membres de L'Étincelle de LO.

Histoire 
Durant trois ans, l'édition fut réalisée conjointement avec des militants de la Ligue communiste révolutionnaire (ex-tendance Révolution !).

Les deux tendances tenaient « à faire la preuve par leur travail en commun qu’il est possible de combattre les pratiques sectaires au sein de l’extrême gauche ». Elles voulaient « contribuer à créer le plus largement possible un état d’esprit qui favorise la confrontation des expériences et des politiques menées, leur vérification, la discussion réelle des positions défendues par chacun et le travail commun quand c’est réalisable ».

Une revue en ligne Convergence Révolutionnaire Internationale est éditée en commun par les organisations trotskystes Fraction l’Étincelle du NPA (Nouveau Parti anticapitaliste) en France, Speak Out Now aux États-Unis et RSO (Revolutionär Sozialistische Organisation) en Allemagne et Autriche.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Étincelle de Lutte ouvrière
 Lutte ouvrière
 Extrême gauche
 Trotskysme

Liens externes 
 

Lutte ouvrière
Presse trotskiste en France
Titre de presse créé en 1999